

Sciences et techniques 
 Baskerville est une police d'écriture inspirée du travail de l'imprimeur John Baskerville.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Les Baskerville est une série télévisée d'animation britannico-canadienne de 1999.

Édition 
 Baskerville est une collection dirigée par Jean-Daniel Brèque et publiée par les éditions Rivière Blanche.

Littérature et bande dessinée 
 Guillaume de Baskerville est un protagoniste du roman Le Nom de la rose d'Umberto Eco (1980).
 Le Chien des Baskerville est un roman d'Arthur Conan Doyle, publié pour la première fois dans The Strand Magazine en 1901 et 1902.
 Les membres de la famille Baskerville sont des personnages de ce roman.
 Les membres de la famille Baskerville sont des personnages du manga Pandora Hearts.

Patronyme 

 Albert Henry Baskerville (1883-1908), un joueur de rugby à XV et un pionnier du rugby à XIII ;
 Howard Baskerville (1885-1909), un missionnaire présbytérien et professeur américain à Tabriz, commémoré en Iran ;
 John Baskerville, un imprimeur anglais du  ;
 Ralph de Baskerville (vers 1075-1118), fils de Robert de Basqueville (aujourd'hui Bacqueville-en-Caux, Seine-Maritime, Haute-Normandie) auquel Roger de Lacy, lord de Weobley, confia le château d'Eardisley à Herefordshire, en Angleterre ;